Аряш:
 Аряш — село в Камешкирском районе Пензенской области.
 Аряш — село в Новобурасском районе Саратовской области.
 Аряшское сельское поселение
 Аряш (река)